Sarāyān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sarāyān (kommunhuvudort i Iran), Khorasan, 
 Shahrestān-e Sarāyān, kommun, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar